Markgraben ist ein Name von Gewässern, welche oft entlang einer Mark verlaufen, also einer politischen Grenze

in Bayern:
 Markgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer im Pulvermoos an der Grenze der Gemeinden Ober- und Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Markgraben (Bächgraben), rechter Zufluss des Bächgrabens (zum Zwieselbach, zum Archbach) entlang der Grenze der Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu zu Tirol
 Markgraben (Brünstgraben), linker Zufluss des Brünstgrabens (zum Fischbach), Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Dürrach), rechter Zufluss der Dürrach vom Dürrnberg im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Eibsee), westlicher Zufluss des Eibsees beim Weiler Eibsee, Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Markgraben (Fermersbach), linker Zufluss des Fermersbachs vom Fermerskopf in der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Finzbach), linker Zufluss des Finzbachs (zur Isar) am Krottenkopf, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der in die Isar mündet
 Markgraben (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs vom Fischbachkopf an der Grenze von Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Gießenbach), linker Zufluss des Gießenbachs (zur Loisach) an der Grenze von Oberau zu Ettal und dem gemeindefreien Ettaler Forst, alle Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Markgraben, Oberlauf der Großen Gaißach unterm Luckenkopf an der Gemeindegrenze von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, zu Waakirchen, Landkreises Miesbach
 Markgraben (Gütlegraben), linker Oberlauf des Gütlegrabens (zum Kankerbach) bis vor Plattele, Gemeinde Krün entlang der Gemeindegrenze zu Garmisch-Partenkirchen, beide Landkreis Garmisch-Partenkirchen, welcher in den  mündet
 Markgraben (Hirschbach), rechter Zufluss vom Fockenstein des Hirschbachs (zur Isar)  in der Wakdgemarkung von Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Markgraben (Isar) – zwei Zuflüsse der Isar am und auf dem Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen; flussabwärts:
 Markgraben (Isar, Mittenwald/Lenggries), rechter Zufluss vom Fischbachkopf nahe der Grenze von Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Lenggries
 Markgraben (Isar, Lenggries), linker Zufluss unterhalb des Kraftwerks am Sylvensteinspeicher

 Markgraben (Kleine Gaißach), linker Zufluss der Kleinen Gaißach im Attenloher Filzen bei Attenloh, Gemeinde Greiling, an der Grenze zur Gemeinde Gaißach, beide Landkreis Bad-Rölz-Wolfratshausen, die in die Große Gaißach mündet
 Markgraben, linker Zufluss der Kotlaine bei Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, des rechten Lainbach-Oberlaufs
 Markgraben (Krottenbach), rechter Zufluss des Krottenbachs  am Kotzen bei Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Lainbach), rechter Zufluss des Lainbachs bei Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Obernachkanal), rechter Zufluss des Obernachkanals oberhalb von Einsiedel, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Ölsnitz), linker Zufluss der Ölsnitz nahe der Pfarrschneidmühle von Geroldsgrün an der Grenze zwischen dem Geroldsgrüner Forst, Landkreis Hof, und Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, welche in die Rodach (Main) mündet
 Markgraben, linker Zufluss der Partnach bei Reinthal,  Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Markgraben (Ponnholzbach), linker Zufluss des Ponnholzbachs bei Haberseigen, Stadt Furth im Wald, an der Grenze zur Gemeinde Arnschwang, beide Landkreis Cham
 Markgraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Dicherling, Stadt Roding, Landkreis Cham
 Markgraben (Rote Traun), rechter Zufluss der Roten Traun bei Gschwall, Gemeinde Inzell und Thal, Gemeinde Siegsdorf, beide Landkreis Traunstein
 Markgraben (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Rott am Inn) an der Gemeindegrenze zwischen Großkarolinenfeld und Schechen, beide im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Markgraben, rechter Zufluss des Steinbach (Isar, Lenggries) am Rechelkopf auf dem Gemeindegebiet von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Steinbach, Bichl), linker Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) an der Gemeindegrenze von Benediktbeuern zu Bichl, beide Orte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben, rechter Zufluss des Sulzbachs bei der Stickelalm von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, der gleich darauf in den Hirschbach (Isar) mündet
 Markgraben (Sylvensteinspeicher), südlicher Zufluss in die Walchen-Bucht des Sylvensteinspeichers, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben (Walchen), rechter Zufluss des Walchen oder der Seeache (Isar) kurz vor dem Sylvensteinspeicher, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Markgraben, linker Zufluss des Weißenbach (Halbammer) entlang der Gemeindegrenze von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, zu Halblech, Landkreis Ostallgäu, welcher der linke Oberlauf der Halbammer ist
 Markgraben (Wilfetsbach), linker Zufluss des Wilfetsbachs (linker Oberlauf des Staffelgrabens, zur Isar kurz vor dem Sylvensteinspeicher) bei der Luitpolderalm, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,
 Markgraben, linker Zufluss des Zeiselbachs bei Bad Wiessee, Landkreis Miesbach

in Nordrhein-Westfalen:
 Markgraben (Ems), rechter Zufluss der Ems bei Rietberg, Kreis Gütersloh

in Sachsen:
 Markgraben (Threne), linker Zufluss der Threne bei Naunhof, Landkreis Leipzig
 Markgraben (Gösel), linker Zufluss der Gösel bei Kömmlitz, Stadt Rötha, Landkreis Leipzig

in Sachsen-Anhalt:
 Markgraben (Biese), rechter Zufluss der Biese bei Schliecksdorf, Stadt Osterburg, Landkreis Stendal
 Markgraben (Stille Elster), Graben in der Saale-Elster-Aue, linker Zufluss der Stillen Elster bei Radewell/Osendorf, kreisfreie Stadt Halle

Siehe auch:

 Markbach